Gavron est un patronyme porté notamment par :

 Laurence Gavron (1955-), cinéaste, scénariste, photographe, femme de lettres sénégalaise et française ;
 Rafi Gavron (1989-), acteur britannique ;
 Sarah Gavron (1970-), réalisatrice britannique.